Святое — озеро Косинской озёрной группы в городе Москве.

Расположено в муниципальном районе Косино-Ухтомский, близ железнодорожной платформы Косино, в окружении сфагновых болот.

Продолжительное время изучается биостанцией, расположенной в Косино. В результате проведения осушительных работ на прилегающей территории достаточно сильно обмелело. Площадь озера — 0,08 км², средняя глубина — 3 м, максимальная — 5,1 м.

Образовалось в результате провала — имеет круглую форму; на дне были найдены остатки больших деревьев. По невыясненным причинам вода в нём холоднее, чем в двух соседних озёрах. Берега озера заболочены.

По народному поверью, на месте озера когда-то был храм, который ушёл под воду. В связи с этой легендой к озеру ежегодно совершается крёстный ход.

Примечания

Ссылки 
 
 

Озёра Москвы